Пантла има више значења:

 Пантла (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пантла (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику